Henkel - empresa alemã

Pessoas
Ana Paula Henkel - ex-jogadora de voleibol brasileira
Claudia Henkel - modelo sul-africana
Heike Henkel - atleta alemã

Desambiguações de sobrenomes